Due classi di imbarcazioni militari sono state battezzate Victoria

Classe Victoria – classe di navi da battaglia della Royal Navy varata nel 1887
Classe Victoria – designazione con cui il Canadian Forces Maritime Command (MARCOM) ha ricommissionato i battelli Classe Upholder ricevuti dalla Royal Navy